

Toponymie

 Wężowiec est un village de la voïvodie de Mazovie
 Wężowiec est un village de la voïvodie de Poméranie